Der Begriff Methven bezeichnet

 eine Ortschaft bei Perth in Schottland, siehe: Methven (Schottland)
 eine Schlacht des Schottischen Unabhängigkeitskrieges in der Nähe dieser Ortschaft siehe Schlacht bei Methven
 eine Ortschaft auf der Südinsel Neuseelands, siehe Methven (Neuseeland)

Methven ist der Familienname von
 Cathcart William Methven (1849–1925), schottisch-südafrikanischer Ingenieur und Künstler

Siehe auch:
 Lord Methven
 Methven Castle, Niederungsburg östlich des Dorfes Methven in der schottischen Verwaltungseinheit Perth and Kinross
 Methven Parish Church, Pfarrkirche der presbyterianischen Church of Scotland in der schottischen Ortschaft Methven
 Methuen